O Mapa da Comunicação Brasileira é a maior pesquisa sobre Comunicação Organizacional do País. Resultado de amplo estudo baseado num conjunto de entrevistas em semi-profundidade feitas com 100 gestores da Comunicação junto a 70 das mil maiores empresas que operam no País (brasileiras e estrangeiras) e a 30 dos 100 principais órgãos públicos do Brasil, o Mapa é uma cartografia do complexo mundo da Comunicação Organizacional no Brasil.

No estudo, são mapeados o papel e a posição da Comunicação nas instituições; os principais desafios; as atividades mais presentes, as prioritárias e as mais valorizadas no cotidiano dos gestores da Comunicação; as mídias mais estratégicas e as ferramentas de web mais comuns; o planejamento dos profissionais para e o monitoramento de suas estratégias; o perfil dos gestores e como se informam. O Mapa contém ainda um capítulo especial sobre a Comunicação Interna.

Bibliografia 
Bulletins from the future. The Economist, London, p. 64-78, jul, 2011.

BRAGA, J.L., Os estudos de interface como espaço de construção do Campo da Comunicação. In: ENCONTRO DA COMPÓS, 13, 2004. Anais...São Bernardo do Campo. [Texto apresentado ao GT de Epistemologia da Comunicação].

Comunicação, disciplina indiciária.In: ENCONTRO DA COMPÓS, 16, 2007. Anais...Curitiba. [Texto apresentado ao GT de Epistemologia da Comunicação].

BRANDÃO, E. P. Gestão da comunicação em instituições privadas: análise de resultados de pesquisa. In: I Congresso Mundial de Comunicação Iberoamericano, 2011,. São Paulo. [Texto apresentado na Sessão Temática 3 - comunicação organizacional e relações públicas,  2 de agosto, 2011]

BRUM, A. M. Endomarketing como estratégia de gestão: encante seu cliente interno. 3ª edição. Porto Alegre: L&PM Editores, 2005.

CASTELLS, M. Comunicação, poder e cidadania. VilaWebTelevisó, Barcelona, 2011. Disponível em: <http://www.vilaweb.tv/?video=6847> Acesso em: 24 de julho, 2011.

IASBECK. L. C. Imagem e reputação na gestão da identidade organizacional. ORGANICOM, São Paulo, ano 4, número 7, p. 84-97, 2º semestre 2007.

JIMÉNEZ, J. G. La Comunicación interna. Madri: Ediciones Díaz de Santos, 1998.

Mapa da Comunicação Brasileira. Brasília: Instituto FSB Pesquisa, 2009.

MAUL, K. Beyond a seat at the table. PRWeek, New York, p. 30-35, out. 2010.

OHL, M; CALGARO, F; GODINHO, R. O poder das conexões. Você S/A. Disponível em: http://vocesa.abril.com.br/desenvolva-sua-carreira/materia/capa-poder-conexoes-632661.shtml. Acesso em: 25 de julho, 2011.

OLIVEIRA, I.; SOARES, A.T. (org). Interfaces e tendências da Comunicação no contexto das organizações. São Caetano do Sul: Difusão editora, 2008.

QUELHAS, O.L et al. Transparência nos negócios e nas organizações: os desafios de uma gestão para a sustentabilidade. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

Yanaze, M. H. Retorno de investimentos em Comunicação. São Caetano do Sul: Difusão editora, 2010.

Ligações externas 
 

Comunicação